Die Saison 1995/96 war die neunte Spielzeit der Elitserien.
Der Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm gewann alle Wettkämpfe und holte damit überlegen seinen fünften Titel in Folge. Aus der Division I waren der Limhamns SK, der SK Kamraterna und Södra SASS aufgestiegen. Alle Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während die Solna Schacksällskap, der SK Passanten und der Wasa SK absteigen mussten.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 22. Oktober, 12. November, 3. Dezember 1995, 14. Januar, 4. und 25. Februar sowie 8., 9. und 10. März 1996. Die letzten drei Runden wurden zentral in Malmö gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. Runde in Tidskrift för Schack 9/1995, S. 467 (PDF-Datei; 9,18 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 2. Runde in Tidskrift för Schack 10/1995, S. 516 (PDF-Datei; 12,60 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 3. Runde in Tidskrift för Schack 1/1996, S. 35 (PDF-Datei; 12,19 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 4. bis 6. Runde in Tidskrift för Schack 2/1996, S. 94f. (PDF-Datei; 9,53 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 7. bis 9. Runde und Endstand in Tidskrift för Schack 3/1996, S. 117ff. (PDF-Datei; 10,40 MB, schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1995
Schachveranstaltung 1996